Micropsammis är ett släkte av kräftdjur. Micropsammis ingår i familjen Pseudotachidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Micropsammis